Příjmení Meissner nosí více významných osobností:

 Alfréd Meissner (1871–1950) – československý politik
 Janusz Meissner (1901–1978) – kapitán – pilot polského vojska, spisovatel a autor deníků
 Josef Meissner (1893–????) – tzv. asociační kapitán československé fotbalové reprezentace na mistrovství světa ve Francii roku 1938
 Kimmie Meissnerová (* 1989) – americká krasobruslařka
 Robert Meissner (1854–1933) – československý politik německé národnosti
 Waldemar Meissner (1852–1928) – německý inženýr ze Charlottenburgu

Podobné příjmení 
 Meisner

Externí odkazy